Burg-Wächter Castello ist der frühere Namen einer Mehrzweckhalle in Düsseldorf-Reisholz
 Till Burgwächter Schriftsteller und Journalist
 Burg-Wächter ein Anbieter von Sicherheitstechnik